12-й чемпионат Африки по волейболу среди женщин прошёл с 8 по 15 сентября 2005 года в Абудже (Нигерия) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории выиграла сборная Кении.

Команды-участницы 
Ботсвана, Египет, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Марокко, Нигерия, Тунис.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—6-е и 7—8-е места разыгрывают команды, занявшие в группах соответственно 3-и и 4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 8 сентября: Нигерия — Ботсвана 3:0 (25:18, 25:19, 25:21).
 9 сентября: Тунис — Камерун 3:2 (25:22, 25:22, 14:25, 25:27, 16:14).
 10 сентября: Тунис — Ботсвана 3:0 (25:12, 25:7, 25:20); Нигерия — Камерун 3:0 (25:17, 25:15, 25:14).
 11 сентября: Камерун — Ботсвана 3:0 (25:14, 25:17, 25:23); Нигерия — Тунис 3:2.

Группа В 

 9 сентября: Египет — Кот-д’Ивуар 3:0 (25:4, 25:10, 25:10); Кения — Марокко 3:0 (25:12, 25:11, 26:24).
 10 сентября: Марокко — Кот-д’Ивуар 3:0 (25:9, 25:8, 25:9); Кения — Египет 3:1 (25:16, 28:30, 25:20, 25:19).
 11 сентября: Кения — Кот-д’Ивуар 3:0; Египет — Марокко 3:0.

Матч за 7-е место 
13 сентября
 Ботсвана — Кот-д'Ивуар 3:0 (25:9, 25:16, 25:12)

Матч за 5-е место 
13 сентября
 Камерун — Марокко 3:0 (25:20, 25:12, 25:20)

Плей-офф

Полуфинал 
13 сентября
 Кения — Тунис 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:10, 15:13)
 Нигерия — Египет 3:1 (25:17, 20:25, 25:23, 26:24)

Матч за 3-е место 
14 сентября
 Египет — Тунис 3:2 (22:25, 25:27, 25:21, 25:17, 15:9)

Финал 
15 сентября
 Кения — Нигерия 3:1 (19:25, 25:22, 25:21, 25:18)

Итоги

Положение команд

Индивидуальные призы 
 MVP:  Тахани Тосон
 Лучшая нападающая:  Нихель Гуль
 Лучшая блокирующая:  Инги эль-Шами
 Лучшая на подаче:  Асма Бен Шейх
 Лучшая в защите:  Арбия Рафрари
 Лучшая связующая:  Асма Бен Шейх
 Лучшая на приёме:  Вафа Мнассер

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Чемпионат на сайте CAVB

Чемпионаты Африки по волейболу среди женщин
2005 год в волейболе